Ian Laperrière, kanadski hokejist, * 19. januar 1974, Montreal, Kanada.

Laperrière je kariero začel pri klubu Drummondville Voltigeurs v ligi QMJHL, leta 1991 je bil kot 158. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL, kjer je igral še za klube New York Rangers, Los Angeles Kings, Colorado Avalanche in Philadelphia Flyers, je skupno v šestnajstih sezonah odigral 1083 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 121 golov in 215 podaj, ter 67 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in deset podaj. V sezoni 2009/10 ga je plošček dvakrat zadel v glavo, zaradi česar je utrpel pretres možganov in poškodbe živcev okoli oči. V sezonah 2010/11 in 2011/12 se je neuspešno poskušal vrniti, zato je ob koncu sezone 2011/12 napovedal upokojitev.

Pregled kariere

|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 90/91
| 
| 65
| 19
| 29
| 48
| 
| 117
| 
| 14
| 2
| 9
| 11
| 
| 48
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 91/92
| 
| 70
| 28
| 49
| 77
| 
| 160
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 92/93
| 
| 60
| 44
| 96
| 140
| 
| 188
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 93/94
| 
| 62
| 41
| 72
| 113
| 
| 150
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 93/94
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 5
| 1
| 3
| 4
| 
| 2
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 94/95
| 
| 51
| 16
| 32
| 48
| 
| 111
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
| 
| 37
| 13
| 14
| 27
| 
| 85
| 
| 7
| 0
| 4
| 4
| 
| 21
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 95/96
| 
| 3
| 2
| 1
| 3
| 
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Blues
| rowspan=3|NHL
| rowspan=3|95/96
| 
| 33
| 3
| 6
| 9
| 
| 87
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
|
| 28
| 1
| 2
| 3
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| 
| 10
| 2
| 3
| 5
| -5
| 15
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
| 
| 62
| 8
| 15
| 23
| 
| 102
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
| 
| 77
| 6
| 15
| 21
| 0
| 131
| 
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
| 
| 72
| 3
| 10
| 13
| -5
| 138
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
| 
| 79
| 9
| 13
| 22
| -14
| 185
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
| 
| 79
| 8
| 10
| 18
| +5
| 141
| 
| 13
| 1
| 2
| 3
| +1
| 12
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
| 
| 81
| 8
| 14
| 22
| +5
| 125
| 
| 7
| 0
| 1
| 1
| -5
| 9
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
| 
| 73
| 7
| 12
| 19
| -9
| 122
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
| 
| 62
| 10
| 12
| 22
| -4
| 58
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 05/06
| 
| 82
| 21
| 24
| 45
| +3
| 116
| 
| 9
| 0
| 1
| 1
| -6
| 27
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 06/07
| 
| 81
| 8
| 21
| 29
| +5
| 133
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 07/08
| 
| 70
| 4
| 15
| 19
| -5
| 140
| 
| 10
| 1
| 1
| 2
| 0
| 19
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 08/09
| 
| 74
| 7
| 12
| 19
| 0
| 163
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 09/10
| 
| 82
| 3
| 17
| 20
| -1
| 162
| 
| 13
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1394
| bgcolor="#7FFF00" | 271
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" | 765
| bgcolor="#7FFF00" | -25
| bgcolor="#7FFF00" | 2704
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 152
|}

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Drummondville Voltigeurs
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Philadelphia Flyers
Montrealski športniki